Das China F7 Futures 2015 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Anning (Kunming). Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 4. bis 10. Mai 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Anning (Kunming)